proxyserver, een server die tussen de gebruikerscomputer en de server met de gewenste informatie staat
 Proxy (band), een Britse indie band
 proxy (variabele), een variabele die gemeten wordt om kennis te hebben van een andere, niet eenvoudig meetbare grootheid
 proxy (aardwetenschappen), indicatorgrootheid voor onder meer klimaatveranderingen
  Proxy Delhaize, een handelsnaam van de Belgische supermarktketen Delhaize
 PROXY (Star Wars), een robot in Star Wars
 Proxy (The Tangent), een studioalbum van The Tangent
 proxy war, oorlog bij volmacht

Zie ook
 Münchhausen by proxy, een psychiatrisch syndroom waarbij iemand herhaaldelijk medische hulp zoekt voor bewust gefingeerde stoornissen of ziektes bij een derde.